Giby (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Sejneński
 Giby (plaats), een dorp in bovenstaande gemeente